

Musica 
 UDR – etichetta discografica tedesca

Sigle 
 Ulster Defence Regiment – reggimento di fanteria dell'esercito britannico
 União Democrática Ruralista – sindacato brasiliano
 Union démocratique et radicale – gruppo parlamentare francese
 Union démocratique pour la Ve République – partito politico francese
 Unione dei Democratici per la Repubblica – partito politico francese
 Union pour la défense de la République – partito politico congolese
 Union pour la défense de la République – partito politico francese
 Union pour la démocratie et la République – partito politico algerino 
 Unione Democratica per la Repubblica –  partito politico italiano

Codici 
 UDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Udaipur, Rajasthan (India)